Кызыл-Арыг () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Кызыл-Арыг (Кызларик) — село в Тандинского кожууне.
 Кызыл-Арыг — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тандинского кожууне
 реки
 Кызыл-Арыг — река, протекает в Тувинской котловине, левый приток р. Соя
 Кызыл-Арыг — река, протекает в Тувинской котловине, среднее течение реки Сой 
 Кызыл-Арыг (Кызларик) — река, протекает в Тувинской котловине, правый приток р. Мажалык

Примечания